Jelle Paulusma, musicus
 Piet Paulusma, weerman
 Wieke Paulusma, politica